Жу́ниор (, «младший»):
Фамилия
 Леовижилдо Линс да Гама Жуниор (1954) — бразильский футболист.
 Жуниор Байано (1970) — бразильский футболист.
 Жуниор Годой (1978) — бразильский футболист.
 Жуниор Коста (1983) — бразильский футболист.
 Женилсон Анжело де Соуза (1973) — бразильский футболист
 Дос Сантос Жуниор, Марио (1971) — бразильский футболист.
 Жуниор Сезар (1982) — бразильский футболист.
 Жуниор, Кристиано (1979—2004) — бразильский футболист.
 Кайо Жуниор (1965—2016) — бразильский футболист и тренер.
 Жуниор Мораес (1987) — бразильский и украинский футболист.
 Ленисио Тейшейра Жуниор (1976) — бразильский игрок в мини-футбол.
 Роке Жуниор (1976) — бразильский футболист.
 Жуниор, Жилберто Мораес (род. 1993) — бразильский футболист, правый защитник итальянского клуба «Эллас Верона» (арендован у «Фиорентины»).
 Жуниор, Элитон (род. 1998) — бразильский футболист, полузащитник.
 Кошта Жуниор, Адалберту (род. 1962) — ангольский политик, третий председатель (президент) УНИТА.

Имя
 Казагранде, Валтер Жуниор (1963) — бразильский футболист.
 Гомеш, Карлуш Жуниор (19 декабря) — премьер-министр Гвинеи-Бисау 2004—2005, 2009—2012.

См. также 
 Юниор
 Говернадор-Ломанту-Жуниор
 Силвейра Жуниор, Маурисио Жозе да
 Жуниньо
 Хуниорс